Bamme bezeichnet:
 einen Ortsteil der Gemeinde Nennhausen, Lkr. Havelland, Brandenburg, siehe Bamme (Nennhausen)
 eine Wüstung bei Zülpich, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen

Bammé oder Bamme ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Bamme († 1397), englischer Goldschmied und Politiker
 Arno Bammé (* 1944), deutscher Soziologe und Didaktiker

Siehe auch:
 Bamm